Plaats in Indonesië
 Talang Lindung (Keliling Danau), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Talang Lindung (Sungai Penuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sungai Penuh in de provincie Jambi